Hersonez je ime več krajev:
 Hersonez, Krim
 Hersonez, Kimbrij
 Hersonez, Tavrija
 Hersonez, Trakija